Barbara Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barbara Lake (Alaska)
 Barbara Lake (Florida)
 Barbara Lake (Wyoming)